Попова, Ольга:
 Попова, Ольга Валентиновна (род. 1964) — доктор политических наук, профессор СПбГУ.
 Попова, Ольга Николаевна (1848—1907) — русская писательница, издательница, переводчица и журналистка, просветительница.
 Попова, Ольга Сигизмундовна (1938—2020) — доктор искусствоведения, профессор МГУ.